Schulrat steht für:
 Mitglied einer Schulgemeinde
 Beamter einer Behörde der Schulaufsicht
 eine Behörde oder ein Titel im Deutschen Kaiserreich, siehe Schulrat (Titel)
 Schweizerischer Schulrat, ehemalige Bezeichnung für ETH-Rat, siehe ETH-Bereich
 (veraltete) Amtsbezeichnung eines Lehrers, vergleiche Studienrat (Deutschland)
 Ein beratendes Gremium, ein Organ der Schulaufsicht oder ein Gremium der Mitbestimmung, in dem Interessenvertreter (Schüler, Eltern oder Lehrer) mitwirken, siehe beispielsweise den Landesschulrat in Österreich oder den Schulrat des Gymnasiums Sankt Afra (Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra#Schülermitverantwortung)
 consejo escolar, Teil der Legislative der Verwaltungseinheiten in der argentinischen Provinz Buenos Aires, siehe Partido (Verwaltungseinheit)

Siehe auch